Wilder See steht für:

 Wilder See (Südtirol) (italienisch Lago Selvaggio) im Valler Tal
 Wilder See, anderer Name des Wildsee (Ruhestein) im Schwarzwald

Siehe auch:
 Wildensee
 Wildsee